Le centre Pompidou peut désigner :
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, établissement poly-culturel inauguré en 1977 et situé dans le quartier Beaubourg, dans le  de Paris ;
Centre Pompidou-Metz, premier établissement public culturel français à être décentralisé, annexe du précédent, ouvert en 2010 à Metz, en Lorraine ;
Centre Pompidou Málaga, annexe du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, ouvert le  à Malaga en Espagne ;
Centre Pompidou West Bund Museum, musée d'art moderne et contemporain, issu d'une coopération franco-chinoise, ouvert le  à Shangai en Chine ;
Centre culturel Georges-Pompidou à Vincennes.